Le terme fixateur correspond à des substances chimiques ou des procédés physiques permettant de fixer un élément :

 Fixateur (parfumerie), une substance chimique utilisée pour contraindre la volatibilité d'un parfum.
 Fixateur (photographie), une substance chimique utilisée à la fin du développement photographique argentique.
 Fixateur (coiffure), une substance chimique utilisée pour réparer les cheveux abîmés.
 Fixateur externe, un procédé physique chirurgical permettant de fixer des os.